The Servant — третий альбом британской группы The Servant, вышедший в 2004 году. Диск является первым полноформатным альбомом группы.

Об альбоме

Список композиций 
 Cells — 4:50 — инструментальная версия использовалась в трейлере к фильму Sin City, но в число саундтреков не вошла
 Beautiful Thing — 4:00
 Liquefy — 3:41
 Body — 4:42
 Devil — 4:16
 Orchestra — 3:32
 I Can Walk in Your Mind — 3:42
 Not Scared, Terrified — 4:18
 Jesus Says — 4:04
 Get Down — 3:11
 Glowing Logos — 6:12

Ограниченный выпуск 
Ограниченный выпуск включал следующие дополнительные треки:
 Jack the Ripper — 3:41
 Brand New Lover — 4:24
 Papyrus — 5:13
 Oh No, No, Not Another One — 2:34

Синглы 
 Orchestra (2003)
 Liquefy (2004)
 Cells (2005)

Примечания

Ссылки 

Альбомы The Servant
Дебютные альбомы 2004 года